Toto je seznam poslanců Evropského parlamentu z České republiky 2014–2019.

Výsledky voleb 

{| width=70%
| bgcolor=#5F91B3 width=16.13%|<center>4
| bgcolor=#993366 width=15.95%|<center>4
| bgcolor=#EC5800 width=14.17%|<center>4
| bgcolor=#BF0202 width=10.98%|<center>3
| bgcolor=#FFD700 width=9.95%|<center>3
| bgcolor=#00008B width=7.67%|<center>2
| bgcolor=#00563F width=5.24%|<center>1
| 
| <center>ANO 2011
| <center>TOP 09 a STAN
| <center>ČSSD
| <center>KSČM
| <center>KDU-ČSL
| <center>ODS
| <center>Svobodní
|}

Seznam europoslanců 

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Poznámky

Související články 
 Evropský parlament
 Poslanec Evropského parlamentu

 2014–2019